Православие в Австрии — христианская деноминация на территории Австрии.

На 2011 год число православных в Австрии насчитывало около 352 тыс. человек, что составляет около 4,2 % населения страны.

В 1967 году австрийский парламент принял «Федеральный закон о православных», определивший официальный статус православных приходов разных юрисдикций.

Константинопольский патриархат 

Первые греческие купцы появились на территории Австрии в XVII веке. Первые богослужения проводились приезжими священнослужителями.

С 1776 года особым указом императора грекам было разрешего свободно исправлять богослужения по православным канонам, хотя данное положением и не уравнивало их в правах с римо-католиками.

С 1991 года епархия управляется митрополитом Михаилом (Стаикосом).

В 1994 году Австрийская митрополия Константинопольского патриархата получила официальную государственную регистрацию.

Кафедральный храм епархии — Троицкий собор в Вене (Фляйшмаркт, 13). Вторым значительным приходом в австрийской столице является Свято-Георгиевский собор. Кроме того, на территории Австрии действуют ещё пять греческих приходов.

Русская церковь 
Русская православная церковь представлена на территории страны Венской и Австрийской епархией. Также существуют приходы РПЦЗ, находящиеся в ведении Берлинской и Германской епархии.

В XIX веке в Вене был возведён величественный Никольский собор, являющийся ныне памятником архитектуры.

Сербская церковь 
Сербская православная церковь имеет на территории Австрии несколько сербских приходов. В Вене располагаются Собор Святого Саввы (1893), являющийся первой сербской церковью в Австрии, а также Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Успенская церковь (1974) и Церковь Воскресения Христова (2002).

Болгарская церковь 
В 1967 году в Вене появился первый болгарский храм, посвященный святому Иоанну Рыльскому.

См. также 
 Список русских православных храмов в Австрии

Примечания

Литература 
 Ларенцакис, Григорий. Православная Церковь в Австрии и Лихтенштейне в XX веке // Полное изложение истины о Тысячелетнем царстве Господа на Земле / Б. Кирьянов. — СПб. : Алетейя, 2001. — 302 с. — С. 107—116